Biberman est le nom de deux professionnels du cinéma américain :

 Abner Biberman (1909-1977),  acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Herbert J. Biberman (1900-1971), scénariste, réalisateur et producteur américain.